Dugo Polje (gmina Modriča) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Modriča
 Dugo Polje (gmina Srbac) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Srbac

 Dugo Polje (gmina Sokobanja) – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Sokobanja